Городская усадьба Воронцовых-Дашковых — комплекс исторических зданий в Москве, построенный в XVIII веке. Объект культурного наследия федерального значения. Расположен на Воронцовской улице, дома 4, строение 1, и 6, строение 1.

История 
В основе главного дома усадьбы — палаты XVII века, от которых сохранились подвалы и часть первого этажа дома. Усадьба сформировалась к 1774 году, когда главный дом был расширен до улицы, а рядом выстроен каменный флигель. Существовавший сад усадьбы доходил до улицы Большие Каменщики. Некоторые исследователи полагают, что, несмотря на устоявшееся название, Воронцовы-Дашковы не владели усадьбой. В 1816 году фасады зданий были переоформлены, они приобрели одинаковые мезонины. В 1830 году главный дом вновь перестроен. В 1912 году флигель перестроен по проекту Н. Д. Струкова для размещения городского училища.

Архитектура 
Двухэтажный каменный главный дом после перестройки XIX века имеет ампирный облик. Нижний этаж рустован, над окнами замковые камни с лепниной. Над окнами второго этажа размещаются сандрики с тонкими кронштейнами и лепнина. Здание венчает деревянный мезонин с крупными арками по обоим фасадам, при этом на заднем фасаде арка образует перекрытие лоджии. На западном фасаде при реставрации восстановлены первоначальные барочные наличники. Сохранилась парадная анфилада с лепными карнизами, печами, паркетом и дверями начала XIX века.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Городские усадьбы Москвы